Głos serca (film 1931) – polski
 Głos serca (film 1989) – brytyjski
 Głos serca (serial telewizyjny) – amerykańsko-kanadyjski